Nemaska peut faire référence à :
 Nation crie de Nemaska, une bande indienne au Québec
 Nemaska, un village cri au Québec
 Nemaska, une terre réservée crie au Québec

Homonymie de toponyme